Auerbach är ett tyskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Berthold Auerbach (1812–1882), tysk författare.
 Carl Auerbach (1856–1922), tysk-svensk lexikograf
 Charlotte Auerbach (1899–1994), tysk-brittisk biolog och genetiker.
 Dan Auerbach (född 1979), amerikansk gitarrist och sångare i The Black Keys.
 Ellen Auerbach (1906–2004), tysk-amerikansk fotograf.
 Erich Auerbach (1892–1957), tysk litteraturvetare.
 Felix Auerbach (1856–1933), tysk fysiker.
 Frank Auerbach (född 1931), brittisk konstnär.
 Heinrich Auerbach (1482–1542) , tysk läkare, se Heinrich Stromer.
 Herman Auerbach (1901–1942), polsk matematiker.
 Johann Gottfried Auerbach (1697–1753), tysk konstnär.
 Leopold Auerbach (1828–1897), läkare.
 Lera Auerbach (född 1973), rysk-amerikansk pianist, kompositör och författare.
 Red Auerbach, döpt Arnold Jacob Auerbach (1917–2006), amerikansk baskettränare.
 Schlomo Salman Auerbach (1910–1995), israelisk rabbin.
 Walter Auerbach (1905–1975), socialdemokratisk politiker och motståndskämpe under Nazityskland.